Harmonisiertes System steht für:
 Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung von Waren der UN (HS)
 Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS)